Untersteinbach (Bad Heilbrunn), een plaats in de Duitse gemeente Bad Heilbrunn, deelstaat Beieren
 Untersteinbach (Bergisch Gladbach), een plaats in de Duitse gemeente Bergisch Gladbach, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Untersteinbach (Falkenberg), een plaats in de Duitse gemeente Falkenberg, deelstaat Beieren
 Untersteinbach (Gaißach), een plaats in de Duitse gemeente Gaißach, deelstaat Beieren
 Untersteinbach (Geroldsgrün), een plaats in de Duitse gemeente Geroldsgrün, deelstaat Beieren
 Untersteinbach (Hirschau), een plaats in de Duitse gemeente Hirschau, deelstaat Beieren
 Untersteinbach (Lindlar), een plaats in de Duitse gemeente Lindlar, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Untersteinbach (Pfedelbach), een plaats in de Duitse gemeente Pfedelbach, deelstaat Baden-Württemberg
 Untersteinbach (Pfreimd), een plaats in de Duitse gemeente Pfreimd, deelstaat Beieren
 Untersteinbach (Rauhenebrach), een plaats in de Duitse gemeente Rauhenebrach, deelstaat Beieren
 Untersteinbach (Roth), een plaats in de Duitse gemeente Roth, deelstaat Beieren
 Untersteinbach (Wald), een plaats in de Duitse gemeente Wald, deelstaat Beieren